S-56 – nazwa satelity na pokładzie wadliwej rakiety Scout X-1
 S-56 – radziecki okręt podwodny